Майк Търмейър е аниматор за Blue Sky Studios

Ходил е в гимназията „Архиепископ М.К. О'Нийл“ (англ. Archbishop M.C. O'Neill High Ссhool)

Служил е като аниматор за Боен клуб и Семейство Сопрано.

По-късно е служил като старши аниматор за Ледена епоха, Роботи, Ледена епоха 2: Разтопяването.

Филмография

Източници 

Американски аниматори